{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es        = Tetsu Ushio
|nombre_ja        = 牛尾哲
|nombre_ja_latino = Demetrio
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 
|edad = 
|sangre = 
||canon = 
|primeraaparicion = Anime capítulo 1Anime episodio 1
}}
{{infobox animanga personaje serie 
|altura = 
|peso = 
|ocupación = Oficial
|ocupación anterior = Estudiante
|procedencia = 
|relevancia = 
|familia = 
|seiyu = Ryūzaburō Ōtomo (1 ª serie) Yuji Kishi(2 ª serie)  Kōji Ochiai ( 5D's ) 
|doblador = Dan Green
}}

Ushio , conocido también como Demetrio en la versión en inglés del Juego de Dados de Monstruos, es un monitor de la Escuela Domino.

En Yu-Gi-Oh! 5D's, hay un personaje llamado Tetsu Ushio en la versión en inglés. Su nombre completo en inglés es Tetsu Trudge. Existe un debate entre los aficionados en cuanto si es el mismo personaje o no. En la versión internacional del anime, Tetsu ya conocía a Yusei Fudo. Los dos están involucrados en una pelea. Debido a los acontecimientos que ocurren en Satélite a causa de los Salvadores Oscuros, Tetsu más tarde se convierte en un aliado.

Biografía en Yu-Gi-Oh! 
Ushio ofrece un servicio pagado para proteger a Yugi después que haber intimidado a Joey y Tristan. Anteriormente, Joey había lanzado por la ventana el Rompecabezas del Milenio/Puzzle Milenario para que Yugi no pudiera resolverlo. Más tarde, Ushio golpea a Joey y Tristan, alterando a Yugi. Después Yugi se niega a su servicio, Ushio lo golpea y le pide pagar la cuota de protección que es de 200.00 yenes. Yami Yugi toma el control de Yugi y desafía a Ushio a un juego. Dicho juego consiste en moverse por el edificio y tratar de sacar la carta con el número más alto. Ushio pierde después de que él tratase de engañar y recibe una penalización de juego. Después de perder, Ushio se imagina que hay monstruos que salen de un cuerpo de agua para comérselo, y se le ve llorando frente a la escuela, lo que resulta que él entre a un hospital.

Biografía en Yu-Gi-Oh! GX 
Su nombre es mencionado como una de las víctimas de Trueman en la cuarta temporada.

Biografía en Yu-Gi-Oh! 5D's 
Es un hombre de confianza del antagonista, Rex Goodwin. Él es un miembro del grupo de Seguridad, que impide a los habitantes de Satélite pasar a vivir en Ciudad Nueva Domino.

Él se enfrenta a Yusei Fudo, mientras que Yusei ayuda a Rex Goodwin a escapar de los valores. Acusa a Yusei de robar el Disco de Duelo Moderno (Runner Duel). Yusei debe ser detenido para ayudar a escapar a Rally. Yusei pelea con él en un Duelo de Monstruos en que gana Yusei.

En la versión japonesa, a pesar de sus rasgos duros, Ushio paga de su cuenta el Runner Duel robado, Yusei incluso menciona que él considera a Ushio como diferente a las autoridades de la Ciudad Nueva Domino.

Penosamente se le dio un nuevo mazo del Sector de Seguridad para su uso en una revancha contra Yusei. Ushio desafía a Yusei jugar en una tubería de aguas residuales. Ushio pierde el Duelo, justo antes de que Yusei escapara de las tuberías, dejando a Ushio en una corriente de basura. Ushio tiene cicatrices después del incidente, y jura vengarse contra Yusei por las cicatrices.

Penosamente trata de atrapar a Yusei y los desafía a otro Duelo, mientras que Yusei intenta robar otro Duel Runner de un depósito de seguridad, pero pierde una vez.

Los Firmantes Oscuros 
Poco después del duelo de Yusei contra Rick , Ushio lo ubica y lo llama al cabo. Yusei a cabo de las medidas pide ver a Goodwin .

Como Ushio camina en los pasillos del hospital de Jack Atlas es mordido por una araña , se pone una marca de araña en el brazo, y está bajo la influencia de los Firmantes Oscuro. Él enfrenta a Jack a un duelo y pierde el duelo.

Tras este incidente Ushio trabajó con Mina en más de una ocasión , en un intento de cuidar a Jack.

Después él se vuelve una vez más en los Firmantes por satélite . Luego se pone en manifiesto que Ushio pueda tener como enamorada a Mina, cómo te imaginarias si él le regalará una rosa. Penosamente está soñando con Mina que ella le iba a besar. El sueño es interrumpido por un niño que lo estaba mirando. Se deja caer en una conversación entre Mina y Jack, en la que se da cuenta de que Mina está enamorada de Jack. Cuando lo anuncia esto Martha, Ushio se pone a trabajar para acabar su angustia, y conoce a un niño llamado Taka que quiere ser un guardián de seguridad. Dado que los residentes de la Ciudad de Satélite no pueden ser autoridades de seguridad, Ushio empieza a entender la importancia que el puente Dédalo tiene que ser reparado,y comienza a respetar a los residente del Satélite. Cuando atacaron los romanos, Martha trata de salvar a Taka de la caída de un edificio, Martha cae y sacrifica al Inmortal Terrestre Uru ( Earthbound Immortal Uru ). Estuvo a punto de llorar pero mantenía la calma mientras trataba de salvar al niño. Más tarde se convierte en un aliado de Yusei.

Más tarde, trataron de atrapar a los Firmantes Oscuros. Cuando Leo Luna le dice que puede hablar con espíritus, Ushio no le cree. Una columna de luz que lo rodea y Luna se desvanece. Después Leo aparece estar atrapado en un duelo con Demak. Trudge sólo puede ver con impotencia, con Yusei como Leo es destrozado por Demak. Después devuelven a Luna y gana el duelo, el espíritu de la antigua Fairy Dragon muestra a sí misma.

Después de Yusei gana su duelo contra Kalin, Ushio lo felicita. Una de las arañas de Román se apodera de él otra vez y Román habla a través de Ushio. Rudger dice que Yusei debe reunirse con él en el reactor Enerdy de edad para un duelo. Penosamente es liberado después de esto y se desmaya de la experiencia, pero se despierta sin recordar lo que pasó. Él y los gemelos fueron testigos del duelo entre romanos y Yusei y después le siguió hasta donde Akiza iba a un duelo. Mientras que en el parque búscaban a Akiza. Durante la búsqueda se encuentran un teléfono del celular de Mina con una foto de Jack en que él se molesta. Más tarde se descubre a Yusei y Mina, encerrado en el pozo de agua y los intentos para liberarlos. Jack trat de rescatar a Mina y Ushio se molesta y Mina se da cuenta. Que le permite incluso aprovechar la puerta de la jaula como si fuera un tipo súper fuerte.

Como se dan cuenta de la geoglifo Lizard en el cielo, Yusei pronto se apresura a donde el duelo se lleva a cabo. Sin embargo, se detuvo por Mina, que le dice a la causa de la venganza contra Misty Akiza. Después de que las hojas, Mina y Trudge también llegar al lugar de duelo donde ambos Leo y Luna están viendo también.

Tras el duelo termina en favor de Aki para prever la aparición del Rey del Inframundo, que se dirige hacia el geoglifo Cóndor que se formó en Neo Domino City. Al igual que con esto el Dragón Carmecí aparece una vez más y guía a los Signers. Cuando Goodwin se les revela su identidad como el señor oscuro final, y luego declara que un duelo el cual Yusei, Jack y Crow aceptan con tal de detener la llegada del Rey del Inframundo

Una vez que Yusei finalmente derrota a Goodwin, todo vuelve a la normalidad y todo el mundo reanuda su vida normal. Después de que Akiza, Leo, Luna, y Mina se sentaron en una mesa mirando fotos más recientes de Misty Tredwell's. Carly, disfrazado como un anciano, se revela y se sorprende de que los dos no se han presentado, pensando que podría ser una primicia. Ushio le pregunta si ya tiene una bola pero las declaraciones de Carly que nadie se acuerda de nada y ella no recuerda nada antes de que ella se convirtió en un señor oscuro. Akiza sonríe y se congratula de que todos en Nueva Domino City y el satélite han regresado.

El Gran Premio de Equitación 
Después de que algún tiempo había pasado, Ushio sigue como seguridad junto con Mina, y es accedido a jefe. En esta función investiga los ataques del fantasma, informando a Yusei, Jack y Crow y pidiéndoles su asistencia. Después de pensarlo, Ushio decide que se equivocó al tratar de colocar a los civiles en peligro, así que decide tomar el asunto en sus propias manos. Más tarde, se encuentra con Ghost y su involucra en un duelo Turbo. Confiado en que ganaría, rápidamente invoca a su monstruo más fuerte, Guardian Goyo ( Goyo Guardian ), hasta que cayó contra la máquina de Ghost, El Emperador Máquina Wisel , que absorbe el poder y así derrotarlo. Debido al impacto, Ushio estuvo gravemente herido y hospitalizado. 

Después de todo esto él le enseño a Akiza a controlar al Dragon de la Rosa Negro ( Negro Rose Dragon ) .

Mazo 
Trudge primero usa un mazo de la Guardia temáticos en torno a su ocupación de un oficial de seguridad. Él usa relacionados con la seguridad de estas cartas como "Esposas Dragon" y "Wiretap" para limitar lo que su oponente es capaz de hacer. También lleva una carta de triunfo en la forma de "Montage Dragon", que puede llevar a cabo como un Heavy Hitter si dicha estrategia falla. Como se observa en varios flashbacks, donde los oficiales de seguridad el uso Montage Dragon y Asalto Dog (flashbacks por separado), se puede asumir todos los oficiales de seguridad tiene este mazo.

Trudge recibió un nuevo mazo de la Oficina para una revancha con Yusei. Ese mazo es un mazo Pursuit relacionado con su objetivo de bloquear la tubería para Yusei no puede pasar. Sus cartas as incluyen "Bloqueador de Puerta", que impide que el oponente de usar "Speed World" y "Gonogo", que gira automáticamente el monstruo al que está luchando en boca abajo en Posición de Defensa. Su carta más fuerte es "Goyo Guardian", que puede resucitar a los monstruos que destruye como defensores de Trudge. Este tipo de mazo también es comúnmente utilizado por otros funcionarios de Seguridad.

Durante la tercera temporada, en su duelo contra el fantasma de su mazo que parece ser el mismo, aunque en su duelo contra Aki durante el examen de la licencia de su paquete se ha transformado en un "paquete de Hellway" que utiliza las tarjetas que pueden dañar, dominar y bloqueo de sus oponentes.

Mazo de la Guardia

Pursuit Deck

Señor Dark Deck

Temporada 2 Turbo Deck

Stardust Accelerator Deck

Personajes de Yu-Gi-Oh!